Womersleya Denis, 1948, un genre de collemboles
Womersleya Papenfuss, 1956, un genre d'algues rouges

Homonymie de genre en biologie